И́нгрид На́глова, урождённая Ве́рикойц, немецкий вариант — Ингрид Нагель (; , 26 января 1939 год, деревня Ровне (Rohne), Лужица, Германия) — серболужицкая писательница. Дочь нижнелужицкого народного художника Вылема Верика и младшая сестра писательницы Рожи Шенкарёвой.

Родилась в 1939 году в семье художника Вылема Верика в нижнелужицкой деревне Ровне. В сотрудничестве со своей сестрой Рожей Шенкарёвой основала фольклорный нижнелужицкий певческий ансамбль «Judahej». Работала в серболужицкой редакции Радио ГДР (с 1990 года — Bramborske Serbske Radijo RBB) в Котбусе

 Сочинения
 Pišomy serbski, 1970
 Źo jo Milenka?, Budyšyn, 44 b., il. Eberhard Binder, 1974
 Hdźe je Milenka?, Budyšyn, 44 b., il. Eberhard Binder, 1974
 Wo ist Milenka?, Budyšyn, 44 b., il. Eberhard Binder ,1975
 Griby pytaś. Antologija dolnoserbskeje literatury, zest. Ingrid Naglowa a Fryco Libo, Budyšyn, 1976
 Hdźe je Milenka?, Budyšyn, 44 b., il. Eberhard Binder, 1978
 Jajko Njok, Budyšyn, 10 b., il. Peter Israel, 1978
 Ničodak, Ingrid Naglowa, Gerat Libš a Peter Israel, Budyšin, 10 b., 1978
 Lubosć pytaś. Antologija dolnoserbskeje literatury, zest. Ingrid Naglowa, 117 b., 1980
 Dejm hyšći bomki sajźaś. Antologija dolnoserbskeje literatury]]'', zest. Ingrid Naglowa, Budyšyn ,1985

Примечания

Литература 
 Naše awtorki a awtory, Serbska Pratyja 2016, стр. 166

Ссылки 
 Wylem Wěrik, Serbske Nowiny, 31.01.2018

Нижнелужицкие писатели
Лужицкие журналисты